Alcocer kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Alcocer, Mexiko, ort, Guanajuato, San Miguel de Allende,

Spanien 

 Alcocer, Spanien, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Alcocer (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar